enter – klawisz na klawiaturze komputera
 Enter – płyta zespołu Within Temptation
 Enter – czasopismo komputerowe
 Enter – album amerykańskiego zespołu Cybotron wydany w 1983 roku
 Enter Air – polska linia lotnicza